El término zamarra puede hacer referencia a:

 Zamarra, municipio de la provincia de Salamanca, en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, España; o
 Zamarra, prenda de vestir rústica, hecha de piel con su lana o pelo para protegerse del frío.